Перед восходом солнца:

 «Перед восходом солнца» — фильм 1995 года
 «Перед восходом солнца» — повесть Зощенко 1935−43 годов
 «Перед восходом солнца» — пьеса Гауптмана 1889 года

См. также 
 Перед рассветом